Le sigle OSHA peut désigner :
 l'Occupational Safety and Health Administration des États-Unis d'Amérique ;
 EU-OSHA, ou European Agency for Safety and Health at Work, l'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail.